Il curioso caso di Benjamin Button – racconto del 1922 scritto da Francis Scott Fitzgerald.
Il curioso caso di Benjamin Button – film del 2008 diretto da David Fincher.